Enghagen ist der Name folgender Orte:

 Enghagen (Gemeinde Enns), Dorf und Ortschaft von Enns, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Enghagen am Tabor, Ortschaft (alte Lände) von Enns, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich